

Wydarzenia 

 Perykles zdobywa dominującą pozycję w Atenach